Cleto – nome proprio di persona italiano maschile 
 Cleto – comune italiano della Calabria
 Papa Cleto – papa

Pagine correlate 

 San Cleto